Ка́рвин — фамилия, а также наименование нескольких населённых пунктов в Польше.

 населённые пункты
 Карвин — село в Бялогардском повяте Западно-Поморского воеводства;
 Карвин — село в Прошовицком повяте Малопольского воеводства;
 Карвин — село в Стшелецко-Дрезденецком повяте Любушского воеводства.

 персоналии
 Карвин, Лиджи Карвенович (1887—1930) — калмыцкой общественный и политический деятель, поэт, журналист, активный участник образования автономии калмыцкого народа.
 Карвин, Шейн (род. 1975) — американский профессиональный боец смешанного стиля.